Jeong Dong-Ho (Busan, 7 de março de 1990) é um futebolista profissional sul-coreano, defensor, milita no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Yokohama F. Marinos